Села:
 Тур'я — Львівська область, Золочівський район
 Тур'я — Рівненська область, Дубенський район
 Тур'я — Сумська область, Краснопільський район
 Тур'я — Чернігівська область, Сновський район

Річки:
 Тур'я — річка в Україні, ліва притока Ужа
 Тур'я — річка у Свердловській області Росії, права притока Сосьви (басейн Обі)
 Тур'я — річка в Білорусі, ліва притока Німану
 Тур'я — річка в Білорусі, ліва притока Прип'яті
 Тур'я — річка в Білорусі, ліва притока Сожу

Див. також 
 Турія
 Тур'я Бистра
 Тур'я Пасіка
 Тур'я Поляна
 Тур'ї Ремети
 Тур'є (значення)